Георг Майер (; род. 26 августа 1987, ) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2007). Победитель XVIII командного чемпионата Европы в составе команды Германии (2011). В 2021 году выиграл командой GRENKE BANK 1 корпоративный онлайн-чемпионат мира ФИДЕ.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Георга Майера на шахматных олимпиадах
 Выступления Георга Майера в Кубках мира
 Выступления Георга Майера в чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Георга Майера в командных чемпионатах мира
 Выступления Георга Майера в командных чемпионатах Европы
 Выступления Георга Майера в личных чемпионатах Европы
 Выступления Георга Майера в Кубках европейских клубов
 Выступления Георга Майера в Кубках Митропы
 Выступления Георга Майера в командных чемпионатах Испании

Шахматисты Германии
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам